Wientian – stolica Laosu
 Wientian – prowincja Laosu
 Wientian – prefektura Laosu